Nazareno De Angelis  potrebbe riferirsi a:

Nazzareno (o Nazareno) De Angelis – basso italiano
Nazareno Andrea De Angelis, detto Nanni – militante di Terza Posizione, morto in carcere nel 1980